Вій — персонаж української демонології.
 Вій — джгут хмизу для плоту чи смуга плоту в довжину.
 «Вій» — повість Миколи Васильовича Гоголя з циклу повістей «Миргород»
 «Вій» — український музичний гурт
 «Вій» — відеоігрова адаптація повісті
 «Вій» — сюїта для двох фортепіано київської композиторки Ірини Алексійчук
 «Вій» — комічна опера Михайла Вериківського (1945)
 «Вій» — опера-балет Віталія Губаренка
 «Вій» — містерія-буф № 2 для нетрадиційного складу симфонічного оркестру Сергія Ярунського (2009).

Фільми 
 «Вій» — німий короткометражний фільм режисера Василя Гончарова (1909)
 «Вій» — німий фільм режисера Володислава Старевича (1916)
 «Вій» — художній фільм режисерів Костянтина Єршова і Георгія Кропачова (1967)
 «Вій» — анімаційний фільм 1996 року студії Укранімафільм
 «Вій» — художній фільм режисера Олега Степченка (2014)
За мотивами повісті також знято фільм режисера Олега Фесенка «Відьма» (2006) (робоча назва «Вій — у владі страху»)

Примітки